«Vassal» puede referirse a:
 Vassal, freguesia portuguesa del municipio de Valpaços.
 Vassal, motor libre de juegos de mesa.
 Vassal Labiche, 3.ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance-du-Sud.